2 miejscowości w Polsce: 
 Polkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek 
 Polkowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Sztabin

Zobacz też: Polków